Александр Лачинов:
 Лачинов, Александр Андреевич (1786—1850) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Лачинов, Александр Петрович (1710-е — 1784) — генерал-поручик, воронежский губернатор.
 Лачинов, Александр Петрович (1791—1850) — действительный статский советник; начальник Одесского и Радзивилловского таможенных округов.